Alfred Sym – działacz niepodległościowy, 7 lipca 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Alfred Sym (1894–1973) – podporucznik kapelmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości, kompozytor, aktor

Przypisy